AMC steht für Unternehmen:
 AMC (Fernsehsender), US-amerikanischer Fernsehsender
 AMC (Kochgeschirr), ein Direktvertrieb
 AMC Airlines, ägyptische Charterfluggesellschaft
 AMC Theatres, US-amerikanische Kinokette
 Alaska Milk Corporation, Philippinen
 Albanian Mobile Communications, ehemaliges Kommunikationsunternehmen in Albanien, siehe Telekom Albania
 American Motors Corporation, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Associated Motor Cycles, ein Zusammenschluss britischer Motorradhersteller
 Ateliers de Mécanique du Centre, französischer Motorenhersteller
 Automobile Manufacturing Company, britischer Automobilhersteller
 Oy AMC Motors, ehemaliger finnischer Automobilhersteller
 Air Malta (ICAO-Code), maltesische Fluggesellschaft

AMC steht für Organisationen:
 Academisch Medisch Centrum (Academic Medical Center Amsterdam), Klinikum der Universität Amsterdam
 Air Mobility Command, Lufttransportkommando der US Air Force
 American Muslim Council, eine US-amerikanische Organisation für islamische Interessen
 United States Army Materiel Command („Heereskommando für Ausrüstung“), ein Major Command der US Army
 Australian Medical Council, die Bundesärztekammer von Australien

AMC steht außerdem für:
 AdvancedMC (Advanced Mezzanine Card), ein Standard für Einsteckkarten in Racks und Baugruppenträgern, siehe MicroTCA
 Airborne Molecular Contamination, Luftfremdstoffe in der Reinraumluft
 ein Standard für Miniatur-HF-Steckverbinder, siehe U.FL
 Amylmetakresol, ein Antiseptikum
 Attack of the Mutant Camels, ein Computerspiel aus dem Jahr 1983
 Automitrailleuse de Combat, verschiedene Fahrzeuge der gepanzerten Kavallerie des französischen Militärs
 Arthrogryposis multiplex congenita, eine angeborene Verkrümmung und Versteifung mehrerer Gelenke
 Appalachian Mountain Club, siehe White mountain four-thousand footers, eine Gruppe von Bergen in Neuengland
 Flughafen Am Timan (IATA-Code), Flughafen von Am Timan im Südosten des Tschad

amc steht für:
 Amawaka (ISO-639-3-Code), eine der Pano-Sprachen im Amazonasbecken Perus und Brasiliens

Abkürzung